Рашен-Мишен (значения) — топоним:

 Рашен-Мишен (Аляска)
 Рашен-Мишен (аэропорт)

См. также 
 Рашен